Хальяла — многозначное слово:

 Хальяла — посёлок в Эстонии.
 Хальяла — бывшая волость в Эстонии, в уезде Ляэне-Вирумаа. Упразднена в 2017 году.
 Хальяла — волость в Эстонии, в уезде Ляэне-Вирумаа. Основана в 2017 году.
 Хальяла — колхоз в Эстонской ССР.
 Хальяла — приход в Эстонии.
 Хальяла — церковь в Эстонии, памятник культуры.